|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2015 vond plaats van 16 tot en met 22 februari 2015 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Het was de tweede editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rio de Janeiro 2015. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Kurumi Nara was haar titel niet komen verdedigen – zij had zich ingeschreven voor het (gelijktijdige) toernooi van Dubai.

Het eerste reekshoofd, Sara Errani uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Slowaakse Anna Schmiedlová in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Errani wist voor het eerst het toernooi van Rio de Janeiro op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste sinds bijna twee jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde. Haar landgenote An-Sophie Mestach wachtte eenzelfde lot.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Irina-Camelia Begu en María Irigoyen waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de finale, maar slaagden er niet in hun titel te prolongeren.

Het ongeplaatste duo Ysaline Bonaventure / Rebecca Peterson won het toernooi. In de finale stonden zij tegenover de als eerste geplaatste titelverdedigsters Irina-Camelia Begu en María Irigoyen – deze moesten evenwel na drie games de strijd opgeven, wegens een blessure van Begu. Het was voor zowel de Belgische Bonaventure als Peterson (Zweden) de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rio de Janeiro 2015
Rio de Janeiro